Vredesbeiaard (Aarschot)
 Vredesbeiaard (Leuven) - beiaard in de Abdij van Park in Leuven